Casiraghi hace referencia a varios artículos:

Personas
 Alberto Casiraghi (* 1952, Osnago-Lecco), escritor y editor italiano
 Andrea Casiraghi (* 1984, Mónaco), un miembro de la familia principesca de Mónaco
 Carlota Casiraghi (* 1986)
 Pierluigi Casiraghi (* 1969, Monza), futbolista italiano
 Pierre Casiraghi (* 1987, Montecarlo), miembro de la familia principesca de Mónaco
 Stéfano Casiraghi (1960, Como; 1990)